O Destino do Zé é uma mini-série de histórias em quadrinhos Disney brasileira em três partes, protagonizada pelo Zé Carioca e publicada pela Editora Abril .

Sinopse 

O Destino, um simpático fantasminha busca ajudar ao Zé a largar seu jeitinho de malandro.

O Destino do Zé

O Zé Conhece o Destino, que o orienta a escalar o Pão-de-Açúcar e colher um pouco de musgo, a fim de fazer um chá que simbolize sua mudança. Mas o Zé e seus amigos descobrem uma quadrilha de criminosos escondida no Pão-de-Açúcar, os quais passam a persegui-los.

O Destino do Zé II - Papagaio de Valor

O Átila (cão dos Rocha Vaz) foi seqüestrado, e o Zé e seus amigos descobrem acidentalmente que os culpados são os mesmos vilões da aventura anterior. Novamente, eles terão de sair vivos, se quiserem se salvar.

O Destino do Zé III - O Confronto

O Vila Xurupita Futebol Clube tem uma competição marcada com o Areião Futebol Clube. Com dois dos jogadores do time ocupados com outras tarefas (um deles o Afonsinho), o Zé precisa de dois novos jogadores, e dois novatos (na verdade, o líder da quadrilha das partes anteriores e o último membro que sobrou) entram no lugar deles. Na tentativa de recuperar a bola que os bandidos levaram na pressa, o Zé descobre o disfarce da dupla e aparece como o Morcego Verde para pegá-los, tendo a ajuda do Pedrão e o Nestor.

Ligações externas
O Destino do Zé Carioca no Inducks
Zé Carioca
Abril Jovem